Apidologie bezeichnet:
 die Beschäftigung mit  Apoidea, spezieller
 Bienenkunde, ein Zweig der Entomologie, der sich mit der Erforschung der Bienen befasst
 Apidologie (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift zum Thema Bienenforschung